Het tennistoernooi van Wimbledon in 1973 bij de vrouwen werd voor de 80e keer gehouden. De Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale haar landgenote Chris Evert met 6–0 en 7–5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (halve finale)
  Billie Jean King (winnares)
  Evonne Goolagong (halve finale)
  Chris Evert (finale)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Kerry Melville (kwartfinale)
  Olga Morozova (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1973